Rete8 – TV locale abruzzese
Rete 8 VGA – TV locale romagnola
Telesiciliacolor - Rete 8 – TV locale siciliana